Reattore nucleare – apparato in grado di mantenere una reazione nucleare a catena
Reattore nucleare a fissione
Reattore nucleare a fusione
 Reattore chimico – in chimica, un contenitore specializzato all'interno del quale avviene una reazione chimica, tra cui figura il:
 Reattore da propulsione dei razzi e aerei a reazione che funge da motore sfruttando la terza legge della dinamica
 Reattore biologico – in biologia, un contenitore destinato ad ospitare colture di organismi biologici
 Reattore Ballast – in elettrotecnica e illuminotecnica, una induttanza usata per limitare la corrente di alimentazione nelle lampade fluorescenti

Altri progetti